Benyoucef ist ein arabischer Name mit der Bedeutung Sohn des Josef bzw. Jusuf.

Vorname:
 Benyoucef Benkhedda (1920–2003), algerischer Politiker

Familienname:
 Abdellah Benyoucef (* 1987), algerischer Radrennfahrer